Vilamaniscle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilamaniscle (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilamaniscle (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar